Llanfihangel bezeichnet folgende Orte:
 Llanfihangel (Powys), Community in Powys
 Llanfihangel Aberbythych, Community in Carmarthenshire
 Llanfihangel Cwmdu with Bwlch and Cathedine, Community in Powys
 Llanfihangel Glyn Myfyr, Community im Conwy County Borough
 Llanfihangel Rhos-y-Corn, Community in Carmarthenshire
 Llanfihangel Rhydithon, Community in Powys
 Llanfihangel yn Nhowyn, Dorf in Anglesey
 Llanfihangel Ysgeifiog, Community in Anglesey
 Llanfihangel Ystrad, Community in Ceredigion
 Llanfihangel-ar-Arth, Community in Carmarthenshire
 Llanfihangel-y-Penannt, Community in Gwynedd